Нил Ха́рди (; ) — английский кёрлингист.

В составе мужской сборной Англии участник трёх  и пяти . Пятикратный .

Играл на позициях второго и третьего.

Достижения 
 : золото (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу